Eerste klasse (1912/1913) był 18. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Daring Bruksela. Nowym mistrzem Belgii został zespół Union St-Gilloise.

Tabela końcowa

Baraż o mistrzostwo 
 27 kwietnia 1913, Bruksela:Union St-Gilloise – Daring Bruksela 2 – 0

Zespół Union St-Gilloise został mistrzem Belgii.

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1912 w Belgii
1912 w piłce nożnej
1913 w Europie
1913 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii

en:1912–13 Belgian First Division
it:Campionato di calcio belga 1912-1913